Rialma kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rialma (ort), Goiás, 
 Rialma (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar